Шампиньо́н августо́вский () — вид грибов рода шампиньонов. 
Научные синонимы:
 
 
 
 
 
и др.

Описание 
Шляпка — покрыта оранжево-коричневыми чешуйками, в центре более интенсивной окраски, у молодых грибов шаровидная, у созревших — становится более плоской, достигает в диаметре 15 см.

Мякоть — белого цвета, плотная.

Ножка — достигает 5—10 см в высоту, 2 см в диаметре, на основании ножки утолщение.

Распространение 
Растёт на богатой органикой почве в лесах, парках.

Ссылки 
 Шампиньон августовский
 Таксономия на сайте www.mycobank.org
 Шампиньон — Agaricus augustus, альбом изображений вида

Съедобные грибы
Шампиньон